Суфиянов — фамилия; имеет женскую форму Суфиянова.
 Суфиянов, Аглулла Гибатович (1927—2009) — советский работник добывающей промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Суфиянов, Сабит Абусуфьянович (более известен под псевдонимом Абус; 1904—1974) — советский башкирский поэт, журналист.

 Суфиянова, Сафура Рафиковна (1930—2001) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.